Antoine Henri Becquerel, een Frans natuurkundige
 becquerel (eenheid) (Bq), de eenheid van radioactiviteit